Unterrohrbach ist der Ortsname von

 Unterrohrbach (Erharting), Ortsteil der Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unterrohrbach (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Unterrohrbach (Gemeinde Leobendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Unterrohrbach (Gemeinde Rohrbach an der Gölsen), Katastralgemeinde in Niederösterreich

 Unterrohrbach, historischer deutscher Name der Gemeinde Jichișu de Jos in Siebenbürgen in Rumänien